A competição de simples feminino na classe 10 do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro no Complexo ExCel, em Londres.

Resultados

Primeira fase

Grupo A

{|
|-
|

|

|
<table class="wikitable"> 4 7 9  ''' '''11  11
</td> '''11  </tr>
</table>
|-
|
<table class="wikitable"> 6 5 3  ''' '''11 '''11 '''11  
</table>
|
<table class="wikitable"><tr>''' '''11 '''11 '''12  </tr><tr> 5 8 10  </tr>
</table>
|
<table class="wikitable"><tr>''' '''11 '''11 '''11  </tr><tr> 1 1 1  </tr>
</table>
|}

Grupo B

{|
|-
|
<table class="wikitable"><tr>''' '''11 '''11 '''11  </tr><tr> 7 2 4  </tr>
</table>
|
<table class="wikitable"><tr> 5 '''12 '''11 9 9</tr><tr>''' '''11 10 8 '''11 '''11</tr>
</table>
|
<table class="wikitable"><tr> 7 6 6  </tr><tr>''' '''11 '''11 '''11  </tr>
</table>
|-
|
<table class="wikitable"><tr> 5 '''13 9 6 </tr><tr>''' '''11 11 '''11 '''11 </tr>
</table>
|
<table class="wikitable"><tr>''' 10 8 '''11 '''11 '''11</tr><tr> '''12 '''11 5 7 9</tr>
</table>
|
<table class="wikitable"><tr>''' '''11 '''11 '''11  </tr><tr> 7 7 4  </tr>
</table>
|}

Fase eliminatória
{{4TeamBracket-Tennis5-with 3rd
| RD1=Semifinais
| RD2=Final
| RD3=Disputa pelo bronze

| team-width=200
| score-width=15

| RD1-seed01=A1
| RD1-team01={{flagIPCathlete2|Natalia Partyka|POL|Verão de 2012}}
| RD1-score01-1=11
| RD1-score01-2=11
| RD1-score01-3=11
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=B2
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=9
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=A2
| RD1-team03={{flagIPCathlete2|Yang Qian|CHN|Verão de 2012}}
| RD1-score03-1=15| RD1-score03-2=12| RD1-score03-3=8
| RD1-score03-4=11| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=B1
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=13
| RD1-score04-2=10
| RD1-score04-3=11'''
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5=

| RD2-seed01=A1
| RD2-team01={{flagIPCathlete2|Natalia Partyka|POL|Verão de 2012}}
| RD2-score01-1=11| RD2-score01-2=11
| RD2-score01-3=11| RD2-score01-4=7
| RD2-score01-5=11| RD2-score01-6=
| RD2-score01-7=
| RD2-seed02=A2
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=13| RD2-score02-3=9
| RD2-score02-4=11| RD2-score02-5=4

| RD3-seed01=B2
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=11| RD3-score01-2=11'''
| RD3-score01-3=5
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=7
| RD3-seed02=B1
| RD3-team02=

Ligações externas
 

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012